Stoddert ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Stoddert (1751–1813), US-amerikanischer Politiker
 John Truman Stoddert (1790–1870), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Stoddart